Ищук — фамилия:

 Ищук, Андрей Георгиевич (род. 1960) — сенатор Совета Федерации РФ от Рязанской и Самарской области.
 Ищук, Инна Анатольевна (род. 1972) — украинская детская писательница.
 Ищук, Сергей (род. 1987) — украинский киберспортсмен, чемпион мира.
 Ищук, Станислав Иванович (1927—1994) — Герой Социалистического Труда.